Juha Rantasila, né le  à Pori en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur.

Biographie 
Juha Rantasila est le frère de Mari Rantasila.

Carrière 
En 1989, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 65.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1961-1962 || Karhut || SM-sarja
|| 13 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || ||
|-
| 1963-1964 || Karhut || SM-sarja
|| 18 || 4 || 0 || 4 || 4 || || || || ||
|-
| 1964-1965 || Karhut || SM-sarja
|| 19 || 4 || 1 || 5 || 18 || || || || ||
|-
| 1965-1966 || Karhut || SM-sarja
|| 20 || 7 || 0 || 7 || 12 || || || || ||
|-
| 1966-1967 || Karhut || SM-sarja
|| 22 || 5 || 2 || 7 || 26 || || || || ||
|-
| 1967-1968 || HIFK || SM-sarja
|| 20 || 13 || 7 || 20 || 18 || || || || ||
|-
| 1968-1969 || HIFK || SM-sarja
|| 21 || 17 || 5 || 22 || 26 || || || || ||
|-
| 1969-1970 || HIFK || SM-sarja
|| 22 || 15 || 10 || 25 || 28 || || || || ||
|-
| 1970-1971 || HIFK || SM-sarja
|| 32 || 30 || 8 || 38 || 42 || || || || ||
|-
| 1971-1972 || HIFK || SM-sarja
|| 32 || 17 || 12 || 29 || 51 || || || || ||
|-
| 1972-1973 || HIFK || SM-sarja
|| 36 || 14 || 17 || 31 || 71 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || HIFK || SM-sarja
|| 36 || 22 || 28 || 50 || 71 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || HIFK || SM-sarja
|| 36 || 13 || 13 || 26 || 69 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || HC Lugano || LNB
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1976-1977 || SC Lucerne || LNB
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1977-1978 || SC Lucerne || LNB
|| - || - || - || - || - || || || || ||

Notes et références 

Naissance en juin 1945
Naissance à Pori
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du HIFK
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Lucerne
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1968
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1972
Défenseur de hockey sur glace